F2, F 2 eller F-2 kan syfta på:

 F2 – en formelbilsklass under racingens huvudklass formel 1, se Formel 2
 F 2 – en svensk marinflygkår åren 1926–1936 och en marinflygflottilj inom Flygvapnet åren 1936–1949, se Roslagens flygflottilj
 F 2 – ett svenskt markskoleförband inom Flygvapnet åren 1949–1974, se Roslagens flygkår
 F2 – en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk, se Forsmark 2
 McDonnell F2H Banshee – ett amerikanskt jaktflygplan.
 F2 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent